|}

Die Schmalspurbahn Rogów–Biała Rawska ist eine Schmalspurbahn in Polen. Sie verläuft in der Woiwodschaft Łódź von Rogów nach Biała Rawska. Seit 1996 steht die Strecke unter Denkmalschutz.

Verlauf 
Die Schmalspurbahn verläuft von Rogów an der Bahnstrecke Warszawa–Katowice östlich über die Kreisstadt Rawa Mazowiecka nach Biała Rawska. Kurz vor dieser überquert sie die Zentrale Eisenbahnmagistrale, eine Schnellfahrstrecke.

Geschichte 
Die Schmalspurbahn wurde am 1. März 1915 unter deutscher Besatzung des damals russischen Gebietes als Heeresfeldbahn mit 600 Millimeter Spurweite eröffnet, nach dem Ersten Weltkrieg kam die Strecke zum neu entstandenen Polen. 1954 wurde die Strecke auf 750 Millimeter Spurweite umgespurt. Seit 1996 steht die Strecke unter Denkmalschutz. Zum 1. Juni 2001 wurde der Personenverkehr auf der Strecke eingestellt und 2002 als Museumseisenbahn wiederaufgenommen. Der mittlere Abschnitt zwischen Jeżów und Rawa Mazowiecki wurde 2016 wegen schlechten Zustandes nicht befahren. 2018 wird nur der Abschnitt Rogów–Jeżów bedient.

1922 betrug die Fahrzeit ungefähr vier Stunden, zum Ende des regulären Betriebs hin noch etwa zwei Stunden.

Literatur 
 Ryszard Stankiewicz und Marcin Stiasny: Atlas Linii Kolejowych Polski 2014. Eurosprinter, Rybnik, 2014, ISBN 978-83-63652-12-8, S. E8–9
 Andrzej Tajchert, Adam Wawrzyniak, Michał Zajfert: Kolej wąskotorowa Rogów – Rawa – Biała. Eurosprinter, Rybnik, 2014, ISBN 978-83-63652-13-5

Weblinks 

 Internetseite der Museumseisenbahn (polnisch)
 Beschreibung auf atlaskolejowy.net (polnisch)
 Beschreibung auf bazakolejowa.pl (polnisch)
 Beschreibung auf koleje.wask.pl (polnisch)

Einzelnachweise 

Spurweite 600 mm
Spurweite 750 mm
Bahnstrecke in der Woiwodschaft Łódź
Museumsbahn (Polen)